Osoby o tym nazwisku:
 Jamal Khader – rzymskokatolicki duchowny
 Naser Khader – duński publicysta i polityk pochodzenia arabskiego